Filmpreis 2017 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2012
 Österreichischer Filmpreis 2012
 Europäischer Filmpreis 2012